Grimsley kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Grimsley (berg),

USA 

 Grimsley (ort), Tennessee, Fentress County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar